Bucke ist der Name von
 Beifuß (Artemisia vulgaris)
 Johann Christian Bucke (auch Buck; 1672–1723), deutscher lutherischer Theologe
 Richard Maurice Bucke (1837–1902), kanadischer Psychiater und Mystiker

Siehe auch:
 Bugge